Mares bezeichnet:

 Marès, in Spanien eine besondere Sorte Kalkstein
 Mares (Pontus), persischer Volksstamm an der pontischen Küste 
 Mares (Ausoner), mythischer Stammvater der italischen Ausoner
 Mares (Unternehmen), italienischer Tauchartikelhersteller
 Mares (Band), schwedische Popgruppe
 Mareš, ein tschechischer Familienname (Personen dieses Namens siehe dort)

Mares ist der Familienname folgender Personen:
 Abner Mares (* 1985), mexikanischer Boxer
 Detlev Mares (* 1965), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Michael A. Mares (* 1945), US-amerikanischer Mammaloge 
 Miroslav Mareš (* 1974), tschechischer Jurist und Politikwissenschaftler
 Miroslav Mareš (Radsportler) (* 1935),  tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Osmar Mares (* 1987), mexikanischer Fußballspieler
 Paul Mares (1900–1949), amerikanischer Jazzmusiker
 Radim Mareš (* 1940), tschechischer Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Rolf Mares (1930–2002), deutscher Theaterleiter und Politiker (parteilos), MdHB
 Uwe Mares (* 1942), deutscher Segler

Mares oder Marès ist der Pseudonym folgender Personen:
 Jolanthe Marès (eigentlich: Selma Reichel), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch: 
 Rolf-Mares-Preis der Hamburger Theater
 Marais (Begriffsklärung)
 Marées
 Mare